The Ace of Diamonds – cortometraggio del 1914 diretto da Otis B. Thayer
The Ace of Diamonds – cortometraggio del 1915 diretto da George Reehm